Portlandia (televisieserie), een Amerikaanse sketchserie.
Portlandia (plantgeslacht), een geslacht van planten
Portlandia (Tweekleppigen), een geslacht van tweekleppigen
Portlandia (beeld), een beeld van Raymond Kaskey